O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2006-07 foi a terceira edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Auckland City sagrou-se tricampeão ao vencer o Waitakere United por 3 à 2, se tornando o primeiro tricampeão neozelandês de futebol.

Participantes

Novo formato 
Na temporada regular, todos os times se enfrentaram três vezes. A fase final foi ligeiramente alterada (voltando para o formato antigo usado durante a temporada de 2004), com as três principais equipes passando para a fase final (em oposição às cinco da temporada anterior).

Classificação 

 Os campeões da temporada regular vencem a "Premiership" e se qualificam para a segunda rodada da fase final.
 As equipes que terminaram em 2º e 3º lugar se qualificam para a Rodada 1 da fase final.

Finais

Rodada 1 
O segundo colocado na temporada regular enfrenta o terceiro colocado na temporada regular no Jogo 1. O vencedor do jogo avança para a Grande Final.

 Jogo 1 : 25 de março: Manawatu United 1-3 Auckland City

Grande Final 

 16 de abril: Waitakere United 2-3 Auckland City.

O Auckland City é o campeão do campeonato de futebol da Nova Zelândia em 2006-07 e, junto com o campeão da temporada regular Waitakere United, representaram a Nova Zelândia na Liga dos Campeões da OFC de 2007-08.

Campeonato Neozelandês de Futebol